Завья́ловский райо́н — административно-территориальные единицы и муниципальные образования в России:

 Завьяловский район — в Алтайском крае.
 Завьяловский район — в Удмуртской Республике.